В соревнованиях по футболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 приняли участие 16 сборных. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 22 июля 2021 года — первый игровой день мужского футбольного турнира.


Группа A

Мексика 

Окончательный состав олимпийской сборной из 22 человек был объявлен 15 июня 2021 года. 4 июля Хосе Масиас снялся из-за травмы и был заменён Адрианом Мора.

Тренер —  Хайме Лосано

Франция 

Первоначальный состав олимпийской сборной был объявлен 25 июня 2021 года. Однако после того, как несколько клубов отказались выпустить своих игроков, 2 июля 2021 года был объявлен новый состав вместе с дополнительными игроками, которые войдут в окончательный состав. Перед началом турнира Нильс Нкунку был вызван на замену травмированному Жереми Желена.

Тренер —  Сильвен Риполль

ЮАР 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 3 июля 2021 года.

Тренер —  Дэвид Нотоан

Япония 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 22 июня 2021 года.

Тренер —  Хадзимэ Мориясу

Группа B

Гондурас 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года.

Тренер —  Мигель Фалеро

Новая Зеландия 

Состав олимпийской сборной из 18 человек был объявлен 25 июня 2021 года. Помимо названных резервных игроков, Тим Пэйн был назван в качестве замены в случае, если Уинстон Рид не получит разрешение на поездку. 2 июля участие Рида было подтверждено.

Тренер —  Дэнни Хэй

Республика Корея 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года.

Тренер —  Ким Хак Пом

Румыния 

Первоначальный состав олимпийской сборной был объявлен 1 июля 2021 года. 9 июля Драгош Неделку, который должен был завершить переход в Фортуну, вышел из состава по просьбе клуба и заменён на Роналду Дьякону.

Тренер —  Мирел Рэдой

Группа C

Австралия 

Состав олимпийской сборной был назван 29 июня 2021 года. 5 июля 2021 года было объявлено, что Марко Тилио заменил Рами Наджарина, а Джей Рич-Багуэлу заменил Руона Тонгика.

Тренер —  Грэм Арнольд

Аргентина 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 1 июля 2021 года.

Тренер —  Фернандо Батиста

Египет 

2 июля 2021 года был объявлен финальный состав олимпийской сборной из 22 человек.

Тренер —  Шавки Гариб

Испания 

Предварительный состав олимпийской сборной из 60 человек был объявлен 5 июня 2021 года. Состав из 22 человек был объявлен 29 июня 2021 года, Иван Вильяр заменил Алекса Домингеса из-за травмы.

Тренер —  Луис Де Ла Фуэнте

Группа D

Бразилия 

Предварительный состав олимпийской сборной из 50 человек был объявлен 15 июня 2021 года. Состав из 18 человек был объявлен 17 июня. Однако после того, как несколько клубов отказались выпустить своих игроков, 2 июля 2021 года был объявлен новый состав вместе с четырьмя дополнительными игроками, которые войдут в окончательный состав из 22 человек. 8 июля Рикардо Граса заменил Габриэля, который получил травму. 14 июля Малком заменил Дугласа из за травмы/

Тренер —  Андре Жардин

Германия 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 4 июля 2021 года. Рагнар Ахе и Кевен Шлоттербек были назначены пятью днями позже, после того, как Йоша Вагноман и Никлас Дорш отказались от участия.

Тренер —  Штефан Кунц

Кот-д’Ивуар 

Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 3 июля 2021 года.

Тренер —  Суалихо Хайдара

Саудовская Аравия 

Предварительный состав олимпийской сборной из 24 человек был объявлен 16 июня 2021 года. Окончательный состав был объявлен 6 июля 2021 года. Турки аль-Аммар получил травму и 21 июля его заменил Фирас аль-Бурайкан.

Тренер —  Саад Аль-Шехри

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIFA
 Составы на странице Олимпийских игр 2020

2021 год в футболе
Июль 2021 года
Август 2021 года
Футбол на летних Олимпийских играх 2020
Международные соревнования по футболу в Японии